Cinema:
 Inherit the Wind (pel·lícula de 1960), pel·lícula estatunidenca de 1960 dirigida per Stanley Kramer i doblada com L'herència del vent
 Inherit the Wind (pel·lícula de 1965), pel·lícula estatunidenca dirigida per George Schaefer i interpretada per Melvyn Douglas i Ed Begley
 Inherit the Wind (pel·lícula de 1988), pel·lícula estatunidenca dirigida per David Greene i interpretada per Kirk Douglas, Jason Robards i Jean Simmons
 Inherit the Wind (pel·lícula de 1999), pel·lícula estatunidenca dirigida per Daniel Petrie i interpretada per Jack Lemmon, George C. Scott i Beau Bridges